Кафедральный собор Лулео () — главная церковь диоцеза Лулео, самой северной в Швеции. Необходимость в новом здании возникла после сильного пожара 1887 года, принёсшего серьёзные разрушения в городе. Новое церковное здание было спроектировано архитектором Адольфом Эмилем Меландером в неоготическом стиле. Освящено в 1893 году во имя Оскара-Фредерика — правящего монарха.

В 1904 году, в связи с организацией епархии Лулео, церковь стала кафедральным собором епархии. С 2002 года епископом является Ханс Стиглунд.

Высота церковного шпиля 67 метров, что делает здание самым высоким в Лулео.

Л
Неоготическая архитектура Швеции
Здания и сооружения, заложенные в 1889 году
Культовые сооружения, построенные в 1893 году
1890-е годы в Швеции